Borsbach ist ein geographischer Name:

 Borsbach, Dorf des Marktes Flachslanden im Landkreis Ansbach, Bayern
 Borsbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat bei Kellern, Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Borbach
 Morsbach